Covivac je název více vakcín proti covidu-19:

 CoviVac (ruská vakcína) – inaktivovaná vakcína vyvinutá moskevským Chumakovovým centrem,
 NDV-HXP-S, ve Vietnamu známá jako COVIVAC – kandidátní vektorová vakcína ve Vietnamu vyvíjená Institutem vakcín a lékařské biologie, 
 COVI-VAC (americká vakcína), kódovým označením CDX-005 –  oslabená vakcína vyvinutá společností Codagenix Inc.